БТК может означать:
 БТК — сокращение от: железная дорога Баку — Тбилиси — Карс
 БТК (аббр. от биткойн) — электронная валюта, поддерживаемая электронной платёжной системой Bitcoin
 БТК — бригада торпедных катеров.
 БТК — «буксир-толкач колёсный». Серия колесных буксиров, выпускавшаяся в СССР для сибирских рек.